Rosarito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Playas de Rosarito,  kommun
 Rosarito, Baja California, 
 Rosarito, Nayarit, Rosamorada,